Роман Константинов:
 Константинов, Роман Александрович (род. 1983) — российский тяжелоатлет, чемпион мира, ЗМС России.
 Константинов, Роман Иннокентьевич (1896—1994) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.